Corban este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Daniela Corban (n. 1996), handbalistă română
 Sofia Corban (n. 1956), canotoare română
 Teodor Corban (1957-2023), actor român

Vezi și 
 Corbu (nume de familie)
 Corbea (nume de familie)

Nume de familie românești